Wörnitz, une commune de Bavière en Allemagne.
 Wörnitz, une rivière d'Allemagne.